Lista di città dell'Iraq, nazione del Medio Oriente.

Lista

Note

Altri progetti 

Città dell'Iraq